Johannes Ziering ist der Name folgender Personen:

* Johannes Ziering (1454–1516), deutscher Theologe und Hochschullehrer, siehe Johannes Scheyring (Theologe)
 Johannes Ziering (1505–1555), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Magdeburg, siehe Johannes Scheyring (Jurist)